est un personnage de l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure.

Histoire 
Au début, Rohan apparaît comme un auteur de manga, dont Koichi et Toshikazu sont fans. Apprenant par hasard que celui-ci vit en ville, ils décident de lui rendre visite. Ils sont accueillis par Rohan, qui montre rapidement des signes de folie douce (goûtant à une araignée qu'il avait auparavant tué à coups de stylo...). Finalement, alors qu'il s'absente momentanément, il leur vient l'idée de regarder ses manuscrits, qui contiennent en fait son Stand. Ils tombent sous son pouvoir et découvre son vrai but : Rohan utilise son Stand sur des gens, puis il s'inspire de leur vies pour continuer ses œuvres. Finalement, Josuke parvient à vaincre inconsciemment Heaven's Door alors que Koichi est complètement paralysé et qu'Okuyasu s'apprête à s'immoler par le feu (sous l'effet du Stand de Rohan). Après cela Rohan devient un membre de la bande (en fait seulement l'ami de Koichi).

Avec Koichi, il est averti par Reimi Sugimoto de la présence de Kira et décide donc de le retrouver. Il est celui qui se fait le plus attaquer par les Stands engendrés par le père de Kira, il combat en effet Boy II Man, Highway Star et enfin Cheap Trick.

Lors de la bataille finale, il est le premier à mourir des mains d'Another One Bites the Dust, puisqu'en effet, il a la mauvaise idée d'utiliser son Stand sur le fils Kawajiri... et meurt. Alors que la journée recommence, il est encore tué par le Stand. Il faudra attendre encore une fois pour que Josuke force Kira à arrêter AOBtD, sauvant par la même occasion Rohan.

Personnalité 
Rohan tranche par sa personnalité avec les autres membres de la bande comme Josuke, Koichi et Okuyasu. Rohan apparaît immédiatement comme à moitié fou, ou plutôt, tellement absorbé par son œuvre, qu'il en perd tout repère vis-à-vis des autres. Rohan est extrêmement froid avec les autres, particulièrement égocentrique et égoïste, apparaissant même sadique en particulier avec les enfants. Difficile donc de le considérer comme un personnage positif dans JoJo. Néanmoins, Rohan a quand même bon fond, il est en fait tellement extrême dans ses actions, refusant systématiquement que les autres viennent le « gêner » (c'est-à-dire simplement être avec lui), qu'il apparaît toujours comme à part dans le groupe.

Dans la bande, il semblerait qu'il n'apprécie que Koichi, prenant Josuke pour un idiot et les autres, simplement comme des personnes insignifiantes et/ou inintéressantes.

Heaven's Door 

(Parfois renommé Heaven's gate)

Heaven's Door est issu d'un dessin de Rohan, il s'agit à la base du personnage principal de son roman. Au début, il ne se manifeste que comme un dessin, puis il suffit ensuite à Rohan de le dessiner dans l'air pour le matérialiser et plus tard encore, Heaven's Door obtient un vrai corps qui peut attaquer (légèrement quand même) et bouger. Heaven's Door peut principalement hypnotiser des gens, les forçant à agir comme Rohan le désire ou lui permettant de lire leurs souvenirs.

Divers 
 Il est né en 1979, il a donc 20 ans lors de l'histoire.
 Il fut sauvé de Kira dans son enfance par Reimi Sugimoto.
 Il est admis parmi les fans que Rohan est en quelque sorte l'avatar de l'auteur dans son manga.
 Rohan a des plumes de stylos en guise de boucle d'oreille.
 Hirohiko Araki a écrit deux histoires spéciales sous forme de One-Shot pour son personnage : « Thus Spoke Kishibe Rohan ou Kishibe Rohan wa Ugokanai (en japonais) »,« Rohan Au Louvre ». Ce sont toutes deux des histoires de fantômes.

Kishibe, Rohan